Чемпионат мира по ралли 1977 года пятый сезон чемпионата мира, проводимый Международной федерацией автоспорта (FIA). Календарь расширился до 11 этапов. Ралли Марокко было исключено из календаря, а в качестве новых этапов были добавлены — Ралли Квебек и Ралли Новой Зеландии. В сезоне 1977 года был в очередной раз проведён чемпионат для производителей, пятый по счёту, и впервые состоялся Кубок ФИА для ралли-пилотов, предвестник будущего чемпионата мира по ралли в личном зачёте, его победителем стал итальянец Сандро Мунари.

Первые победы в карьере одержали финны Тимо Салонен и Киёсти Хямялайнен, швед Стиг Блумквист и итальянец Фульвио Баччелли, для которого эта победа осталась единственной в чемпионате мира. Также первый в карьере подиум завоевал будущий чемпион мира Ари Ватанен.

Чемпионат среди производителей 
В начале сезона команду Lancia захлестнули внутренние проблемы, из-за которых они не смогли приложить все усилия для завоевания четвёртого титула подряд. Этим воспользовалась другая итальянская компания Fiat, которая в напряжённой борьбе с командой Ford завоевала титул.

С 1973 по 1978 год в чемпионате получали очки только производители. В 1977 году система начисления очков была изменена, и стала более сложной. В календарь были включены этапы разного уровня. Очки при этом так же получали Топ-10.

Календарь кубка FIA для ралли-пилотов 1977 года 

Этапы чемпионата мира имели категорию А, этапы чемпионата Европы - категорию В.

Карта чемпионата мира 1977 года

Этапы чемпионата мира 1977 года

Таблица начисления очков в чемпионате производителей 1977 года

Итоговая таблица чемпионата мира по ралли среди производителей WRC 1977 года

Кубок FIA для пилотов ралли 
В дополнение к Чемпионату производителей FIA организовала Кубок FIA для пилотов ралли. В календаре этого кубка были также этапы, не входящие в зачет чемпионата производителей. В 1979 году Кубок FIA для пилотов ралли был заменен на чемпионат мира по ралли для пилотов.

Таблица начисления очков в Кубоке FIA для пилотов ралли 1977 года

Итоговая таблица Кубка FIA для пилотов ралли 
В первом сезоне кубка FIA действовали сложные и, может быть, не совсем справедливые правила.
Каждый пилот должен участвовать в определенном количестве этапов — результаты которых будут учитываться при итоговом подсчёте очков — пять этапов в классе А (11 этапов чемпионата мира), два в классе B (пять этапов в чемпионате Европы) и один в категории С (этапы выбранные FIA).
Шведский пилот Бьорн Вальдегорд набрал больше очков, чем Сандро Мунари, но, согласно правилам, не участвовал в одном раунде европейского ралли (класс B), в связи с этим его лучший результат в категории А (то есть одна из трёх побед в зачете чемпионата мира) был снят (в скобках в таблице).

Один из этапов турнира выиграла пилот-женщина Мишель Мутон, гонку , являвшуюся также одним из раундов чемпионата Европы по ралли.

Достижения и статистика
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Обзор сезона на wrc-info.ru

1977 год в автоспорте
Сезоны WRC